Хельвиг:
 Хельвиг Гольштейнская (ок. 1257—1324/1326) — представительница гольштинского феодального рода Шауэнбург, в замужестве — королева Швеции.
 Хельвиг фон Гольдбах — ландмейстер Тевтонского ордена в Пруссии.
 Хельвиг Шлезвигская (1320—1374) — королева Дании, мать королевы Дании, Норвегии и Швеции Маргрете I.
 Хельвиг, Мартин (1516—1574) — немецкий картограф и педагог.

См. также 
 Гельвиг (значения)